Blythe kan syfta på:

 Betty Blythe (1893–1972), en amerikansk skådespelare
 Blythe, Georgia, ort i USA
 Blythe, Kalifornien, ort i USA